Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herreneinzels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1967.

Setzliste

Ergebnisse 
In der Vorrunde gab es folgende Ergebnisse:
 Ljuben Genow (Bulgarien) – Wolfgang Backhaus 2:6, 7:5, 8:6, 6:0
 Jószef Babarczy (Ungarn) – Norbert Fernitz 6:1, 6:1, 6:0

Quelle 
 Tennis, Mitteilungsblatt des Deutschen Tennis-Verbandes im DTSB, 11. Jahrgang (1967), Heft 5

1967
Tennisturnier 1967